Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Puységur » :
 Infanterie
 Le régiment de Puységur

 Cavalerie
 Le régiment de Puységur cavalerie 

Homonymie d'unités militaires